Vegan se rapporte :
 au véganisme, variante stricte du végétalisme ;
 en science-fiction, aux habitants d'un satellite de Véga dans la constellation de la Lyre.